Everything Everything — английская инди-рок группа из Манчестера, образованная в 2007 году. На данный момент группа выпустила пять альбомов — Man Alive (2010), Arc (2013), Get To Heaven (2015), A Fever Dream (2017), и Raw Data Feel (2022) — и была тепло принята критиками.

История группы

Становление и первые синглы 
Трое музыкантов — Джонатан Хиггс (вокал, клавишные и гитара), Майкл Спирмен (барабаны, бэк-вокал) и Алекс Нивел (бэк-вокал, гитары) — впервые встретились в старшей школе в Хексеме, где они играли вместе. Затем Хиггс пошёл учиться в университет Сэлфорда и познакомился там с Джереми Притчердом, по завершении обучения друзья решили основать музыкальную группу.

Коллектив начал выступать в 2007 году. Ребята взяли своё название от первых двух строк песни Radiohead «Everything In Its Right Place» из альбома Kid A. Притчерд так говорил о том времени: «Мы тогда были больше панками, было больше гитар без синтезаторов вовсе. Так было легче играть концерты, но в планах всегда было разнообразить звучание».

Группа быстро заполучила внимание продюсеров, и 1 декабря 2008 года на лейбле XL Recordings вышла песня «Suffragette Suffragette», затем последовала песня «Photoshop Handsome». В 2009 выходит «MY KZ, UR BF». Все синглы сопровождались музыкальными клипами. В это время Алекс Нивен покидает группу и на его место приходит Алекс Робертшоу.

В 2010 году коллектив выиграл премию BBC Sound of 2010 и выпустил сингл «Schoolin», который смог достичь 152 места в чартах.

Man Alive 
Дебютный альбом Man Alive был выпущен 30 августа 2010 года и включал в себя все старые синглы и новые песни. Альбом смог занять 17 место в UK Album Chart. Man Alive получил много положительных отзывов от критиков. Так, New Musical Express писал: «новые Пикассо поп-музыки», а BBC Music отметил «яркость» группы.

Arc 
В 2012 Everything Everything начали работать над своим вторым альбомом. Первый сингл «Cough Cough» был выпущен 28 августа 2012 года.

Альбом вышел 14 января 2013 и дебютировал на 5 месте в UK Album Chart. Хиггс отмечал, что новая работа стала проще по сравнению с Man Alive и доносила идеи музыкантов прямо.

The Observer назвал альбом «ещё одним показателем мастерства группы» (another tour de force).

Сингл «Kemosabe» в 2014 году был номинирован на премию Ivor Novello Awards и стал синглом года по версии The Music Producers Guild Awards.

Get to Heaven 
15 февраля 2015 года группа выпустила песню «Distant Past». Зейн Лоу в эфире BBC Radio 1 назвал её «самой громкой записью в мире» (hottest Record in the World).

22 июня вышел сам альбом. Репортёр BBC Entertainment Марк Сэведж писал: «Эбола, пропавшие самолёты, обезглавливания, Брэкcит. Это не самые частые темы для песен, но это то, о чём поют Everything Everything последние годы».

A Fever Dream 
18 августа 2017 года увидел свет очередной альбом группы. Тексты стали ближе к политике, чем раньше: победа Дональда Трампа на выборах в США и Брэкcит повлияли на выбор направления. Работа получила в основном положительные оценки от прессы, набрав 81 балл на Metacritic. В этом же году группа выступила в России на фестивале Пикник «Афиши» вместе с Foals, Kasabian и другими.

Участники 
Текущие:

 Джонатан Хиггс — вокал, клавишные, ритм-гитара (2007 — н.в.)
 Джереми Притчерд — басс-гитара, клавишные, бэк-вокал (2007 — н.в.)
 Майкл Спирмэн — барабаны, бэк-вокал (2007 — н.в.)
 Алекс Робертшоу — ведущая гитара, клавишные, бэк-вокал (2009 — н.в.)

Бывшие:
 Алекс Нивен — ведущая гитара, бэк-вокал (2007—2009)

Сессионные:
 Питер Сене — клавишные и перкуссия (2012 — н.в.)

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальный канал на YouTube
 bbc.co.uk

Музыкальные коллективы 2000-х годов
Группы альтернативного рока Великобритании
Рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году